Abbazia di Santa Croce – abbazia di Mortara
 Abbazia di Santa Croce – abbazia di Sassoferrato